RMP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Automatic Weather Reporting System, Rampart River (Alaska), Stati Uniti